Гарсия, Альваро (спортивный стрелок) — мексиканский спортивный стрелок, участник Летних Олимпийских игр в Берлине.
 Гарсия Родригес, Альваро — министр финансов Уругвая с 18 сентября 2008 по 1 сентября 2010 года.
 Гарсия, Альваро (футболист):
 Гарсия, Альваро (футболист, 1984) — уругвайский футболист.
 Гарсия, Альваро (футболист, 1986) — испанский полузащитник.
 Гарсия, Альваро (футболист, 1992) — испанский нападающий.
 Гарсия, Альваро (футболист, 2000) — испанский защитник.